Miedziana Góra (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Miedziana Góra (powiat Kielecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in het district Kielecki
 Miedziana Góra (powiat Włoszczowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in het district Włoszczowski